Ринат Фазлетдинович Волигамси (настоящая фамилия — Исмагилов; род. 6 марта 1968, село Ермолаево, Башкирская АССР) — российский художник-сюрреалист.

Биография 
Родился в 1968 году. В 1989 году окончил архитектурно-строительный факультет Уфимского государственного нефтяного технического университета по специальности «Архитектура». Член союза художников России с 2000 года.

C 2011 года сотрудничает с московской галереей 11.12 GALLERY, расположенной на территории ЦСИ Винзавод.

В 2017 году вошел в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представляющий выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.

Псевдоним Волигамси получается прочтением фамилии Исмагилов в обратном направлении.

Работы находятся в собраниях 
 Московский музей современного искусства, Москва.
 Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург.
 Художественный музей имени М. А. Врубеля, Омск.
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Красноярский музейный центр, Красноярск.
 Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО. Санкт-Петербург.
 Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина. Москва.
 Фонд Марджани, Москва.
 White Rabbit Collection. Сидней, Австралия.
 Redbase Contemporary Art Foundation. Джакарта, Индонезия.
 Fondation Francès. Senlis, Франция.

Персональные выставки 
 2016 — «Деревня». 11.12 GALLERY, Москва.
 2016 — «Неофициальный альбом». Галерея «Пенаты», Красноярск.
 2013 — «Снег». 11.12 GALLERY, Москва.
 2011 — «Неофициальный альбом». Галерея Green Art, Пермь.
 2011 — «The Conditions Of Winter».галерея Эрарта, Лондон.
 2008 — «Ринат Волигамси». «Ravenscourt Galleries», Москва.
 2008 — «Неофициальный альбом». МЗ СХ, Уфа.
 2007 — «Люди. Разговоры. Мухи». ЦДХ, Москва.
 2002 — «Ринат Волигамси». Галерея «Amadeus Art», Лондон.
 2001 — «Ринат Волигамси». ЦДХ, Москва.
 2000 — «Ринат Волигамси». Галерея «Мирас», Москва.
 1999 — «Ринат Волигамси». Галерея «Максимум», Уфа.
 1999 — «Ринат Волигамси». Галерея «Новая галерея», Уфа.
 1995 — «Ринат Волигамси». ВДЦ, Златоуст.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Рината Волигамси 

Современные художники России